15-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 23 апреля по 23 октября 2005. Победителем стало минское «Торпедо-СКА».

Итоговая таблица

См. также 
 Высшая лига 2005
 Первая лига 2005

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2005 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2005 году